Орму́з:

 Ормуз — арабское торговое государство XIV—XVII веков на берегу Ормузского пролива.
 Ормуз — остров в Ормузском проливе, входит в состав остана Хормозган Исламской Республики Иран
 Ормуз — город на юге Ирана, на одноимённом острове.

См. также 
 Ормузский пролив